Cette page présente la .

Liste des équipes en compétition 
Neuf des seize participants ont été au moins une fois champions de France de Première Division. Albi, Auch, Aurillac, Bourg-en-Bresse, Colomiers, Oyonnax et La Rochelle n'ont jamais remporté le Bouclier de Brennus.

Synthèse des résultats

Classement de la saison régulière 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règles de classement : 1. points terrain ; 2. points terrain obtenus dans les matches entre équipes concernées ; 3. différence de points dans les matches entre équipes concernées ; 4. différence entre essais marqués et concédés dans les matches entre équipes concernées ; 5. différence de points ; 6. différence entre essais marqués et concédés ; 7. nombre de points marqués ; 8. nombre d'essais marqués ; 9. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 10. place la saison précédente ; 11. nombre de personnes suspendues après un match de championnat.

Barrages d'accession en Top 14 

Après prolongation, le SC Albi remporte sa demi-finale face à La Rochelle au nombre de pénalités. En finale, il bat Oyonnax et est promu en Top 14.

Résultats des matches de la saison régulière

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Détail des résultats 

Les points marqués par chaque équipe sont inscrits dans les colonnes centrales (3-4) alors que les essais marqués sont donnés dans les colonnes latérales (1-6). Les points de bonus sont symbolisés par une bordure bleue pour les bonus offensifs (trois essais de plus que l'adversaire), jaune pour les bonus défensifs (défaite à moins de sept points d'écart), rouge si les deux bonus sont cumulés.

Matches aller

Matches retour

Barrages d'accession en Top 14 
À l'issue de la saison régulière, le SU Agen, le SC Albi, le Stade rochelais et l'US Oyonnax sont qualifiés pour disputer les demi-finales d'accession au Top 14 pour la saison 2009-2010.

Demi-finales

Finale

Entraîneurs 
L'équipe professionnelle est encadrée par

Effectif de la saison 2008-2009

Équipe-Type 
1. Romain David ou Otto Rasch  2. Julien Campo   3.  Joshua Heke ou Johan Hendriks
4. Andy Newman 5. Claude Dry 
6. Jonathan Best 8. Raphaël Lakafia ou Siaki Tukino 7. Dorian Seve 
9. Sam Cordingley  10. Pierre-Alexandre Dut 
11. Jean-Maurice Oulouma 12.  Denis Lison  13. Baptiste Bruncher 14. Jone Daunivucu 
15. Fabien Gengenbacher

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 Site officiel du FC Grenoble rugby

2008-2009
Grenoble